Багратіоні